Live in Detroit (King Crimson)
Live in Detroit (Peter Frampton)